Божья кара (кара Божия) — религиозное понятие отмщения гневом Божиим, — в противоположность Божьей благодати.
 «Божья кара» — пьеса Леонида Манько (1863—1922).

См. также 
 «Godsmack» (с англ. — божья кара) — американская рок-группа (с 1995).
 Кара (значения)
 Анафема